Bernardino Fernández de Velasco Enríquez de Guzmán y López Pacheco (Madrid, 20 de julio de 1783-28 de mayo de 1851), XIV duque de Frías, IX duque de Uceda, grande de España, fue un noble,  político, militar, diplomático y poeta español, senador por la provincia de León.

Vida y obras 

Hijo del afrancesado XIII duque de Frías, Diego Fernández de Velasco muerto en Francia en 1811, y de su esposa Francisca de Paula de Benavides de Córdoba, ingresó hacia 1796 en el ejército valón con apenas trece años, siendo teniente a los 19, circa 1802. Destinado en 1808 en Portugal con el ejército francés, aparentemente desertó para unirse a la resistencia española durante la Guerra de la Independencia, a diferencia de su padre que participó en la comisión redactora de la Constitución de Bayona. 

Al regreso del rey Fernando VII, en 1814 y ya con el grado de coronel recomendó a este que jurase la Constitución de 1812 y no hiciera caso de los absolutistas cuando se hizo público el Manifiesto de los Persas.

Regresó en 1820 a la vida política activa con el Trienio liberal. Militó en el grupo moderado de los Anilleros y fue embajador en Londres y consejero de Estado. Con la restauración del absolutismo en 1823, hubo de exiliarse a Montpellier hasta que en 1828 regresó a España. Fue miembro del Estamento de Próceres en las Cortes de 1834 a 1836. 

Francisco Martínez de la Rosa lo envió a París para obtener el apoyo francés durante la Primera Guerra Carlista, interviniendo en las negociaciones para la firma de la Cuádruple Alianza y el envío de la Legión Extranjera.

En 1838 fue elegido senador por León. El 6 de septiembre de ese año fue nombrado presidente del Consejo de Ministros en sustitución del Narciso Heredia, conde de Ofalia. Trató sin éxito de negociar con las potencias absolutistas del norte (Austria, Prusia y Rusia) para que retirasen su apoyo a los carlistas, que actuaban a favor del hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro. 

En política interior, sus intentos de reconciliación chocaron de inmediato con los intereses de las distintas facciones políticas y del ejército. Se vio desbordado por la pugna por el poder entre Narváez y Baldomero Espartero. Si bien logró dominar la insurrección de Luis Fernández de Córdoba en Sevilla, fue incapaz de hacer frente a la oposición en las Cortes y se vio obligado a dimitir el 8 de diciembre de 1838.

En 1845 regresó de nuevo a la actividad política como senador vitalicio, si bien consagró su tiempo a la literatura, ingresando en la Real Academia Española en 1847. Como poeta lírico de mediana importancia, siguió las huellas de Juan Nicasio Gallego, con quien le unía una estrecha amistad. La Academia editó sus Obras poéticas en 1857, con prólogo del duque de Rivas y un estudio biográfico y crítico de Mariano Roca de Togores.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 
 XIV duque de Frías. 
 IX duque de Uceda.
 Marqués de Villena
 Conde de Alba de Liste
 Conde de Haro 
 Conde de Montalbán
 Conde de Salazar
 Conde de Pinto
 Conde de Peñaranda de Bracamonte,
 Conde de Luna 
 Conde de Fuensalida
 Conde de  Colmenar
 Conde de Oropesa
 Conde de Alcaudete 
 Conde de Deleytosa
 Marqués de Villanueva del Fresno,
 Marqués de Frómista
 Marquesado de Caracena
 Marqués de Berlanga
 Marqués de Toral
 Marquesado del Fresno
 Marqués de Frechilla y Villaramiel, 
 Marqués de Jarandilla y
 Marqués de Villar de Gajanejos; 
 Señor de las Ciudades de Frías, Moguer, Arnedo y Osma; de las Casas de Velasco y siete infantes de Lara; la de los Guzmanes y Tovar; del Estado de Villerías; de Montemayor, Belvís y Cebolla, de las Villas de Villalpando, Bribiesca, Villadiego, Herrera de Riopisuerga, Medina de Pomar, Pedraza de la Sierra, Cuenca de Campos, Castrillo-Tegeriego, Velorado, Cerezo, la Puebla de Arganzón, Alarcón, Jumilla, Jorquera, Alcalá del Río Xúcar con su puerto seco, Tolox, Monda, Garganta la Olla, Gálvez, Berzósa, Alcubilla, Ynes, San Muñoz, Matilla, Vecinos, Olmedilla, Sauquillo de Boñices, Aldea-seca de la Frontera, Bóveda del Río Almar, Cantaracillo, Guadamur, Humanes, Huecas, Lillo y Oreja; de las de Baldehavín y Lobón; del castillo de Abiados y Campo-Hermoso; villas y montañas de Boñar, y Concejo de los Cilleros; de los valles de Tobalina, Soba, Ruesga, Villaverde, Hoz de Arréba, Zamanzas y Curueño.
 Grande de España de primera clase.

Órdenes

Reino de España
  Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (12 de diciembre de 1835).
 Caballero de la Orden de Alcántara
  Caballero gran cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III (26 de enero de 1822).
 Caballero de la Orden de San Fernando.

 Cruz de distinción de la Batalla de Talavera de la Reina.

Extranjeras
  Caballero gran cruz de la Orden de Leopoldo de Bélgica (30 de marzo de 1835).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Legión de Honor de Francia (1835).
  Caballero Gran Cruz de la Orden del Salvador de Grecia.
  Condecorado con la Decoración del Lis.

Empleos 
 1845-1846: senador vitalicio.
 6 de septiembre-8 de diciembre de 1838: presidente del Consejo de Ministros.
 6 de septiembre-8 de diciembre de 1838: Ministro de Estado.
 1838: senador del Reino por la provincia de León.
 1834-1836: Prócer del Reino.
 1820-1823: Embajador de Su Majestad Católica ante la Corte de Saint James.
 1814: Gentilhombre de Cámara con ejercicio.  
 28 de marzo de 1809: Coronel de Regimiento de Pavía.
 1808: Teniente coronel del Regimiento de Almansa.
 1804: Capitán de dragones de la Reina.

Ancestros

Notas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos

Condes de Alba de Liste
Presidentes del Gobierno de España durante el reinado de Isabel II
Militares de la guerra de la Independencia española
Escritores de España del siglo XIX
Académicos de la Real Academia Española
Restauración absolutista en España
Políticos de España del siglo XIX
Senadores de España del reinado de Isabel II
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Bernardino
Duques de Escalona
Marqueses de España
Marqueses de Villena
Marqueses de Frechilla y Villarramiel
Condes de España
Condes de Castilnovo
Condes de Oropesa
Condes de Haro
Condes de Alcaudete
Nobles de España del siglo XIX
Académicos numerarios de la Real Academia de la Historia
Condecorados con la Decoración del Lis
Caballeros de la Orden de Alcántara
Próceres del Reino natos de la legislatura 1834-1835
Embajadores de España en Francia
Embajadores de España en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda
Condecorados con la Cruz de distinción de la Batalla de Talavera de la Reina
Condes de Luna (1462)
Próceres del Reino natos de la legislatura 1835-1836
Próceres del Reino natos de la legislatura 1836
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Madrid
Marqueses del Fresno
Ministros de Asuntos Exteriores de España